Vormauerstein steht für:

 Verblender, Mauerziegel für die Errichtung eines Verblendmauerwerks
 Vormauerstein (Berg) (1450 m), Berg in Oberösterreich in St. Wolfgang im Salzkammergut, Vorgipfel des Schafbergs